

Persone 
Lisippo, famoso scultore del IV secolo a.C.
Lisippo Comico, poeta comico attivo ad Atene nel V secolo a.C.
Lisippo, nobile macedone del III secolo a.C.

Altro 
Lisippo di Fano, uno dei nomi di una statua bronzea attribuita a Lisippo o ad un suo allievo